Gummi  steht für:

Weiches, elastisches Material und Produkte daraus
 Gummi, Bezeichnung für bestimmte pflanzliche Exsudate (Ausschwitzungen, Pflanzensäfte)
 Gummiharz
 Gummi, Bezeichnung für die Vulkanisate von Natur- und Synthesekautschuken
 Gummi arabicum, ein Gummiharz
 Gummibonbon bzw. Fruchtgummi, umgangssprachlich
 Gummiband, umgangssprachlich
 Kondom, umgangssprachlich
 Radiergummi, schweizerdeutsch und umgangssprachlich
 Mineralgummi, Mineralkautschuk, Bezeichnung für geblasene Bitumenrückstände (MRX) (Oxidationsbitumen) der Erdöldestillation

Orte
 Gummi (Nigeria), eine Stadt und ein Verwaltungsbezirk in Nigeria (Staat Zamfara)
 Titularbistum Gummi in Byzacena, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Titularbistum Gummi in Proconsulari, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Gummi, antiker Name von Bordj Cedria in Tunesien
 Gummi, diskutiert als antiker Name von Mahdia, Henchir-El-Senem oder Henchir-Gelama in Tunesien

Sonstiges
 Gummi (Software), ein LaTeX-Editor (GTK+-Applikation)

Siehe auch:

 Syphilis#Tertiärstadium